Кеммерер () — город, расположенный в округе Линкольн (штат Вайоминг, США) с населением в 2651 человек по статистическим данным переписи 2000 года.

Является административным центром округа Линкольн.



История 
В 1843 году американский исследователь Джон Фримонт во время второй экспедиции обнаружил на месте будущего города крупные залежи угля. В 1881 году после завершения строительства железнодорожной ветки от города Грейнджер в штате Орегон «Объединённая тихоокеанская угольная компания» открыла первую шахту на месте обнаруженных залежей угля.

Кеммерер был основан 1897 году вице-президентом «Кеммерерской угольной компании» Патриком Дж. Квили (1857—1930). Город был заложен в десяти километрах к югу от первоначального поселения и позиционировался, как «независимый». Своё название город получил по имени местной угольной корпорации, а та в свою очередь была названа в честь финансового распорядителя и угольного магната из штата Пенсильвания Малона С. Кеммерера (1843—1925). В 1950 году добыча угля стала производиться карьерным способом и местная разработка стала крупнейшей в мире карьерной угледобычей. В 1980 году «Кеммерерская компания» была приобретена «Угольной компанией Питтсбурга и Мидуэй», которая в свою очередь является дочерней структурой корпорации Chevron.

В настоящее время разрез функционирует с мощностью около пяти миллионов тонн угля в год.

Демография 
По данным переписи населения 2000 года в Кеммерере проживало 2651 человек, 695 семей, насчитывалось 1034 домашних хозяйств и 1208 жилых домов. Средняя плотность населения составляла около 139 человек на один квадратный километр. Расовый состав Кеммерера по данным переписи распределился следующим образом: 96,72 % белых, 0,11 % — чёрных или афроамериканцев, 0,49 % — коренных американцев, 0,60 % — азиатов, 0,04 % — выходцев с тихоокеанских островов, 0,87 % — представителей смешанных рас, 1,17 % — других народностей. Испаноговорящие составили 3,36 % от всех жителей города.

Из 1034 домашних хозяйств в 34,1 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 58,3 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 4,9 % семей женщины проживали без мужей, 32,7 % не имели семей. 28,6 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 10,3 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домашнего хозяйства составил 2,53 человек, а средний размер семьи — 3,13 человек.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2000 года распределилось следующим образом: 28,4 % — жители младше 18 лет, 7,1 % — между 18 и 24 годами, 28,0 % — от 25 до 44 лет, 25,7 % — от 45 до 64 лет и 10,8 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст жителей составил 38 лет. На каждые 100 женщин в Кеммерере приходилось 103,9 мужчин, при этом на каждые сто женщин 18 лет и старше приходилось 102,0 мужчин также старше 18 лет.

Средний доход на одно домашнее хозяйство в городе составил 47 353 доллара США, а средний доход на одну семью — 55 529 долларов. При этом мужчины имели средний доход в 45 921 доллар США в год против 23 382 долларов среднегодового дохода у женщин. Доход на душу населения в городе составил 21 478 долларов в год. 5,1 % от всего числа семей в округе и 6,6 % от всей численности населения находилось на момент переписи населения за чертой бедности, при этом 7,1 % из них были моложе 18 лет и 5,7 % — в возрасте 65 лет и старше.

География 
По данным Бюро переписи населения США город Кеммерер имеет общую площадь в 19,17 квадратных километров, водных ресурсов в черте населённого пункта не имеется.

Город Кеммерер расположен на высоте 2118 метров над уровнем моря.

Примечания

Ссылки 
 Kemmerer website
 Kemmerer Chamber of Commerce website

Города Вайоминга
Окружные центры Вайоминга
Населённые пункты округа Линкольн (Вайоминг)